Odra Sisačka je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Siska, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 906 stanovnika te 304 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji